Каирский метрополитен () — первая в Африке и на Ближнем Востоке система метрополитена. Состоит из 3 линий и 74 станций.

Характеристики 
В метрополитене используется стандартная колея (1435 мм). Цена билета в египетских фунтах составляет 1.00 на каждую поездку (по состоянию на июль 2006 года — 0,14 евро или 0,18 долларов США), независимо от расстояния.

В Каирском метро два вагона в центре каждого состава — только для женщин. Это продолжается до раннего вечера и предназначено для женщин, которые не хотят ездить с мужчинами в одном вагоне. Однако женщины могут свободно пользоваться и всеми другими вагонами. Этот принцип разделения также используется в Дубайском метро, открытом 9 сентября 2009 года.

В системе расположен также единственный тоннель, проходящий под рекой Нил.

Движение поездов — левостороннее.

Линии

Линия 1 

Линия 1 () (Хелуан  — Эль-Марг ) (красная линия) была открыта в 1987 году после соединения двух уже существовавших наземных линий с большим подземным участком, проложенным под городским центром. Протяжённость линии 43,5 км, из которых только 3 проложены под землёй. На линии работают 33 станции. Пропускная способность составляет до 60 000 человек в час.
Иногда линию называют «французской». Линия протянута от индустриального района Хелуан на юге до Эль-Марг на севере, она строилась в три этапа:

 Первый: (Хелуан/Поля Рамсеса): 29 км, открытие участка 27 сентября 1987 года.
 Второй: (Поля Рамсеса/Эль-Марг): 14 км, открытие 5 апреля 1989 года.
 Третий: Северное продолжении линии 1: 1.3 км, открытие в мае 1999 года.

Линия 2 
Каирская сеть метро была значительно расширена в середине 1990-х с завершением строительства 2 (жёлтой) линии, ведущей из Шубры до Каирского университета. Протяжённость составляет 19 км с 18 станциями на них. Иногда линию называют «японской линией». Это первая линия метро, пересёкшая Нил. Вторая линия была открыта в четыре этапа с 1996 до 2000 года и была в конечном итоге дотянута до Гизы. Это большей частью подземный тоннель за исключением двух случаев: короткой секции на севере, заканчивающейся около Шубры, которая проложена над землёй, и участка на самом юге, который является примером открытого способа строительства подземных сооружений. Главное различие между первой и второй веткой — это то, что в первой используется контактная сеть, в то время как во второй — контактный рельс. Линия была построена в четыре этапа:

 Первый: (Шубра — Поля Рамзеса): 8 км, участок открыт в 1996.
 Второй: (Поля Рамзеса — Площадь Тахрир): 3 км, открыт в 1997.
 Третий: (Площадь Тахрир — Каирский университет в Булаке): 5.5 км, открыт 1999.
 Четвёртый: (Каирский университет — Аль-Омрания в Гизе): 2.7 км, открыт 2000.

Линия 3 
 5 октября 2022 года продление линии. 3,7 км.

Перспективы 
В перспективе Каирское метро прирастёт 3 новыми линиями. Цель — уменьшить хроническую перегруженность каирских дорог. В ближайшее время будут начаты работы по прокладке этих линий.

Линия 4 
Полная длина составит 24 км, большая часть из которых также — подземный туннель. Линия пересечёт два рукава Нила. Пройдёт с северо-запада от Аль-Ахрама до Наср Сити на востоке.

Линия 5 
Полу-кольцевая линия, призванная соединить 1 - 4 линии. Будет длиною в 20 километров и полностью подземной.

Линия 6 
Эта продольная линия протянется с севера на юг и будет иметь длину 19 км, большая часть которой по проекту — подземный туннель. Постройка планируется до 2022 года. Однако осуществление проекта будет зависеть от доступных средств в бюджете.

См. также 
 Легкорельсовый транспорт

Примечания

Ссылки 

 Cairo Metro (сайт Каирского метрополитена)
 Cairo Metro  (UrbanRail.Net)
 The Greater Cairo Metro Network (Международная ассоциация прокладки тоннелей)
  
 Интерактивная карта метро Каира

Метрополитены Египта
Линии метрополитена, построенные в 1987 году
Метрополитен
Здания и сооружения Эль-Гизы
Появились в 1987 году в Египте